Eiskögele ist der Name folgender Berge:

 Eiskögele (Glocknergruppe), , in der Glocknergruppe in Kärnten, Salzburg und Tirol
 Eiskögele (Ötztaler Alpen), , in den Ötztaler Alpen in Tirol